Il doppio  dell'Open d'Orléans 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Renavand hanno difeso il titolo dell'anno precedente battendo in finale David Škoch e Simone Vagnozzi 7–5, 6–3 in the final.

Teste di serie

  Jamie Delgado /  Jonathan Marray (quarti di finale)
  Arnaud Clément /  Nicolas Mahut (primo turno)

  Dustin Brown /  Colin Ebelthite (primo turno)
  Ken Skupski /  Lovro Zovko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open d'Orléans 2011